Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 I se dispute à Miami Beach du 5 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973 I
Miami I
Tennis aux États-Unis en 1973
Sport en février 1973